II. Albert osztrák herceg (1298–1358)
II. Albert monacói herceg (1958– )